Nostradamus peut faire référence à :
 Nostradamus (1503-1566), apothicaire et astrologue,
 César de Nostradamus, historien provencal, fils du précédent,
 Nostradamus, album audio du groupe Judas Priest, sorti en 2008,
 Agence Nostradamus, une série télévisée française des années 1950 à la télévision.
 Nostradamus : La Dernière Prophétie, jeu vidéo
 Nostradamus, film réalisé par Roger Christian en 1994.
  ()), film documentaire américain sorti en 1981